Fužina steht für:

 Fužina (deutsch Hammer), Ortschaft in der Gemeinde Ivančna Gorica, Slowenien
 Stara Fužina (deutsch Althammer), Ortschaft in der Gemeinde Bohinj, Slowenien

Siehe auch:

 Fusine
 Fužine (Begriffsklärung)